Daedalochila leporina är en snäckart som först beskrevs av Gould 1848.  Daedalochila leporina ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
leporina